Пётр Косте́нко:
 Костенко, Пётр Алексеевич (род. 1972) — советский и российский футболист.
 Костенко, Пётр Евгеньевич (род. 1976) — казахский шахматист, тренер.
 Костенко, Пётр Ильич (1911—1979) — Герой Социалистического Труда.